Jobst steht für:

 männlicher Vorname, siehe Jodok #Namensträger
 Pseudonym von Johann Wenzel (Ingenieur) (1918–2009), deutscher Ingenieur, Technikhistoriker und Uhrensammler
 Jobst (Unternehmen), deutscher Chininhersteller
 Jobst (Gemeinde Bad Blumau), Ortschaft von Bad Blumau, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 St. Jobst, Stadtteil von Nürnberg

Jobst ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Jobst (1900–1974), österreichischer Maler und Politiker (NSDAP)
 Albrecht Jobst (1902–1945), deutscher Pastor und Volkskundler
 Alexander Jobst (* 1973), deutscher Fußballfunktionär
 Christoph Jobst (* 1956), deutscher Kunsthistoriker
 Clemens Jobst (* 1977), österreichischer Wirtschaftshistoriker
 Daniel Heinrich Jobst (1785–1839), deutscher Richter
 Dionys Jobst (1927–2017), deutscher Politiker (CSU)
 Franz Jobst (1840–1890), österreichischer Maler
 Friedrich Jobst (1786–1859), deutscher Pharmazeut
 Gerhard Jobst (1888–1963), deutscher Architekt, Stadtplaner und Hochschullehrer
 Georg Jobst (1552–1620), deutscher Priester
 Heiko Jobst (* 1969), deutscher Fußballtorwart
 Heinrich Jobst (1874–1943), deutscher Bildhauer
 Herbert Jobst (1915–1990), deutscher Schriftsteller
 Johannes Jobst (1920–2014), deutscher Geistlicher, Bischof von Broome
 Jola Jobst (1913–1952), deutsche Schauspielerin
 Josef Jobst (* 1948), österreichischer Maler und Zeichner
 Julia Jobst (1853–1935), deutsche Schriftstellerin
 Julius von Jobst (1839–1920), deutscher Unternehmer

 Kerstin S. Jobst (* 1963), deutsche Historikerin
 Lisa Jobst (1920–2005), deutsche Schriftstellerin
 Markus Jobst (* 1972), österreichischer Kartograph und Geo-Informatiker
 Max Jobst (1908–1943), deutscher Komponist
 Oskar Jobst (1873–1962), deutscher Bergingenieur
 Rolf Jobst (* 1951), deutscher Ruderer
 Rudolf Jobst (1935–2020), deutscher Fußballspieler
 Vinzenz Jobst (* 1949), österreichischer Schriftsteller
 Walter Jobst (1896–1976), deutscher Lehrer, Heimatforscher und Museumsleiter
 Werner Jobst (* 1945), österreichischer Klassischer Archäologe
 Wilhelm Jobst (1912–1947), deutscher Arzt
 Wilhelm Meier-Jobst (1842–1916), deutscher Landwirt und Politiker, MdR
 Wolfgang Jobst (1521–1575), Gelehrter und Geschichtsschreiber in Frankfurt (Oder)